Mount Carroll bezeichnet 

 Mount Carroll, eine Kleinstadt im US-Bundesstaat Illinois
 Mount Carroll (Antarktika), ein Berg auf der Antarktischen Halbinsel
 Mount Carroll (Australien), ein Berg im australischen Bundesstaat Queensland
 den ursprünglichen Namen des kanadischen Berges Mount Macdonald